Thada är ett släkte av rundmaskar. Thada ingår i familjen Neotylenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Thada